Karviken kan syfta på:

 Karviken, Saltvik – en vik i Saltviks kommun Åland 
 Karviken, Jakobstad – en del av Jakobstad, fi.: Kaarilahti